TV Gazeta Norte é uma emissora de televisão brasileira sediada em Linhares, cidade do estado do Espírito Santo. Opera no canal 5 (23 UHF digital), e é afiliada à TV Globo. A emissora integra a Rede Gazeta, rede de televisão pertencente ao grupo homônimo, e gera sua programação para 14 municípios do estado.

Sinal digital 

 Transição para o sinal digital
Com base no decreto federal de transição das emissoras de TV brasileiras do sinal analógico para o digital, a TV Gazeta Norte cessou suas transmissões pelo canal 5 VHF em 1.º de dezembro de 2021.

Programas 
Além de retransmitir a programação nacional da TV Globo, atualmente a TV Gazeta Norte produz e exibe os seguintes programas:

 ES1 - Regional: Telejornal, com Aurelio de Freitas;
 ES2 - Regional: Telejornal, com Romulo Gonçalves;

Desde 19 de abril de 2021, devido a cortes de gastos, a emissora passou a ter seus telejornais retransmitidos para a TV Gazeta Sul de Cachoeiro de Itapemirim e para a TV Gazeta Noroeste de Colatina. Os telejornais passaram a ser gravados nos estúdios da TV Gazeta em Vitória.  Os demais programas locais exibidos pela emissora são retransmitidos da TV Gazeta Vitória.

Retransmissoras 
 Aracruz - 5.1 (23 UHF)
 Conceição da Barra - 5.1 (23 UHF)
 Ibiraçu - 5.1 (23 UHF)
 Jaguaré - 24.1 (24 UHF)
 João Neiva - 11 VHF / 5.1 (23 UHF)
 Montanha - 41.1 (22 UHF)
 Mucurici - 41.1 (22 UHF)
 Nova Venécia - 24.1 (24 UHF)
 Ponto Belo - 41.1 (22 UHF)
 Rio Bananal - 5 VHF / 5.1 (23 UHF)
 São Mateus - 5.1 (23 UHF)

Ligações externas 
 
 
 
 

Rede Gazeta de Comunicações
Gazeta Norte
Gazeta Norte
Canais de televisão fundados em 1997